Илер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Илер, Лоран (род. 1962) — французский солист балета, балетмейстер, педагог.
 Илер, Макс (род. 1985) — гаитянский футболист, опорный полузащитник клуба «Шоле» и сборной Гаити.
 См. также 
 Сент-Илер